Bruckberg (Middel-Franken), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Bruckberg (Neder-Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren